Slovo Ima má více významů:
 Ima (album) – debutové album od amerického producenta Briana Wayna Transeau.
 Ima – dřívější název řeky Velká Ussurka v Přímořském kraji v Rusku.
zkratka
 IMA – Mezinárodní mineralogická asociace (International Mineralogical Association)
 IMA – Institut du monde arabe (Institut arabského světa), víceúčelová budova v Paříži

Zkratky